Швецер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Швецер, Ирмгард (род. 1942) — немецкий политик.
  (1928—2010) немецкий, американский и австрийский журналист, участник Сопротивления. В англоязычных странах публиковался под псевдонимом  Макс Уоттс ().